Sulików (gemeente)
 Sulików (Neder-Silezië)
 Sulików (Święty Krzyż)